Simonsohn ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Simonsohn (1912–1978), Jurist, Hochschullehrer und Leiter der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, Ehemann der Trude Simonsohn
 Gerhard Simonsohn (1925–2022), deutscher Physiker 
 Shlomo Simonsohn (1923–2019), israelischer Historiker
 Sören Simonsohn (* 1961), deutscher Basketballspieler, -trainer und -funktionär
 Trude Simonsohn (1921–2022), deutsche Holocaustüberlebende des KZ Auschwitz und Sozialarbeiterin, Ehefrau des Berthold Simonsohn